Division III i fotboll 1975 var 1975 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1976. De tre sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong. Skultorp gjorde denna säsong sitt enda besök i division III. De vann en match och förlorade återstoden.

Notabelt
Såväl Notviken som Norrby gick obesegrade genom seriespelet och vann sina serier. Bägge lagen förlorade sedan varisn match i kvalspelet, endast Norrby flyttades upp av de två.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

N1: Ludvika FFI sammanslogs efter säsongen med IFK Ludvika till Ludvika FK.

Östra Svealand

N1: Sammanslagning av Södertälje SK och BK Star. Namnändrades efter säsongen till Södertälje FF.

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Omgång 3 spelades på neutral plan: Hudiksvalls ABK - Enköpings SK spelades i Hofors, Domsjö IF - Notvikens IK spelades i Sandvik.
Hudiksvalls ABK och Domsjö IF uppflyttas till division II 1976.

Grupp 2

Omgång 3 spelades på neutral plan: Motala AIF - Högalids IF spelades i Nyköping, Västerås SK - IFK Ulricehamn spelades i Norrköping.
Västerås SK och Motala AIF uppflyttas till division II 1976.

Grupp 3

Omgång 3 spelades på neutral plan: Hässleholms IF - Råå IF spelades i Landskrona, Melleruds IF - Norrby IF spelades i Uddevalla.
Norrby IF och Råå IF uppflyttas till division II 1976.

Källor

Fotboll i Sverige 1975
1975
Fotbollssäsongen 1975